Significados de CLI:

 ''Command line interface o en español interfaz de línea de comandos.
 Call Level Interface (un API de gestión de base de datos SQL)
 Common Language Infrastructure (una especificación del Framework Microsoft.NET)
 CLI (x86 instruction) {x86}
 Composite Leading Indicator
 Caller Line Identification (caller ID, telephony network service)
 Celebrity Love Island (un show reality TV de ITV)
 Critical Language Institute
 Customer Loyalty Index, índice de lealtad del consumidor
 Certified Legal Intern
 151 en números Romanos

Siglas